Topônimos

Oldemburgo (Baixa Saxônia) —  cidade do estado alemão da Baixa Saxônia com mesmo nome
Oldemburgo (distrito) —  distrito na Baixa Saxônia
Oldemburgo (Holsácia) —  cidade no estado alemão de Holstein, no mar Báltico
Oldemburgo (Pomerânia) —  parte da Züssow, em Ostvorpommern

Oldemburgo (Indiana) —  cidade no estado de Indiana
Oldemburgo (Texas) —  assentamento no estado do Texas

História
Casa de Oldemburgo —  família nobre alemã do Norte, reis da Dinamarca
Ducado de Oldemburgo —  histórico estado alemão da Baixa Saxônia com mesmo nome e antigo Grão-Ducado de Oldenburg

Sobrenomes
 Claes Oldenburg —  escultor sueco-americano
 Hermann Oldenberg —  indologista alemão
 Henry Oldenburg —  diplomata alemão e Secretário da Sociedade Real
 Ray Oldenburg —  sociólogo americano
 Sergei Fedorovich Oldenburg —  etnógrafo e político russo

Outros
Oldemburgo (cavalo) —  raça de cavalo da Baixa Saxônia
SMS Oldemburgo (1884) —  navio de defesa costeira blindado da Marinha Imperial alemã
SMS Oldemburgo (1910) —  cruzador de batalha da Primeira Guerra Mundial de Helgoland- class battleship
Submarino alemão Oldemburgo —  submarino mercante da Primeira Guerra Mundial, mais tarde convertido para uso em tempo de guerra como U-151
MS Oldemburgo —  barco a motor, que navega de Bideford e Ilfracombe para ilha Lundy 

Desambiguações de topônimos